Рио Верде има више значења:

 Рио Верде (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Верде (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Верде (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рио Верде (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рио Верде (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Рио Верде (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Рио Верде (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Рио Верде (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Рио Верде, Балнеарио (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Рио Верде (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Рио Верде (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Рио Верде, Лампазос (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Рио Верде (Констансија дел Росарио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Верде (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Верде (Сан Бартоло Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Верде (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Верде (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Верде (Сантијаго Вауклиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Верде (Санто Доминго Тоналтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Верде (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Рио Верде (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Рио Верде (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Рио Верде (Накозари де Гарсија), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Рио Верде (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Рио Верде (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Рио Верде (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Рио Верде (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Рио Верде (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику